RBX ou Rbx peut désigner :

 RBX, rappeur américain, originaire de Long Beach en Californie ;
 Rbx, diminutif de Roubaix, commune française

Homonymie